Do soutěže ženské čtyřhry na tenisovém turnaji Miami Open 2015 nastoupilo třicet dva dvojic. Obhájcem titulu byl pár Martina Hingisová a Sabine Lisická, jehož členky nestartovaly společně. Deblová světová pětka Hingisová vytvořila nejvýše nasazenou dvojici s Indkou Mirzaovou. Lisická se rozhodla čtyřhry nezúčastnit, když na turnaji odehrála pouze dvouhru.

Ve finále se utkaly dvě nejvýše nasazené dvojice. Vítězkami se staly Martina Hingisová se Saniou Mirzaovou, když zdolaly ruský pár Jekatěrina Makarovováa Jelena Vesninová výsledkem 7–5 a 6–1. Šampionky nevstoupily do utkání dobře, když prohrávaly 2:5 na gamy. Následně však získaly osm her bez přerušení.

Vítězky na turnaji neztratily ani jeden set. Obě šampionky si do žebříčku WTA připsaly 1000 bodů a vyhrály oba úvodní turnaje kategorie Premier Mandatory v probíhající sezóně, když triumfovaly i na předchozím Indian Wells Masters. Hingisová získala 43. deblovou trofej z okruhu WTA Tour, čímž vyrovnala stený počet svých titulů z dvouhry. Pro Mirzaovou se jednalo o 25. turnajové vítězství ze čtyřhry.

Nasazení párů 
  'Martina Hingisová /  Sania Mirzaová (vítězky)
  Jekatěrina Makarovová /  Jelena Vesninová (finále)
  Raquel Kopsová-Jonesová /  Abigail Spearsová (1. kolo)
  Sie Su-wej /  Flavia Pennettaová (2. kolo)
  Garbiñe Muguruzaová /  Carla Suárezová Navarrová (2. kolo)
  Pcheng Šuaj /  Lucie Šafářová (odstoupily)
  Tímea Babosová /  Kristina Mladenovicová (semifinále)
  Caroline Garciaová /  Katarina Srebotniková (čtvrtfinále)
  Andrea Hlaváčková /  Lucie Hradecká ''(semifinále)

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

Dolní polovina

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 

Miami Open 2015